Toponímia:
 Goddard (cràter), cràter d'impacte en l'extremitat oriental de la Lluna
 Goddard (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Goddard (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Biografies:
 Arabella Goddard (Saint-Servan, Bretanya, 1836– Boulogne-sur-Mer, 1922), pianista i compositora
 Ives Goddard o Robert Hale Ives Goddard (1941), expert en llengües algonquines i àlgiques
 Mary Goddard o Mary Katherine Goddard (Connecticut, 1738—Baltimore, 1816), mestra de postes, impressora i editora nord-americana
 Paulette Goddard o Pauline Marion Goddard Levy (Whitestone Landing, Nova York, 1911 - Ronco sopra Ascona, Suïssa, 1990), actriu nord-americana
 Robert Hutchings Goddard (Worcester, Massachusetts, 1882 – Baltimore, 1945), pioner en el camp dels coets autopropulsats
 Organitzacions:
 Centre de vol espacial Goddard, laboratori de recerca de la NASA considerable, establert a Greenbelt (Maryland)
 Goddard Institute for Space Studies, laboratori en la Universitat de Colúmbia a Nova York